Марин Чилић је бранио титулу и успео је да је одбрани савладавши у финалу Станисласа Вавринку са 7–6(7–2), 7–6(7–3).

Носиоци 

  Робин Седерлинг (прво коло)
  '''Марин Чилић (победник) 
  Станислас Вавринка (финале)
  Јанко Типсаревић (полуфинале)

<li> Дуди Села (полуфинале)
<li> Симон Гројл (прво коло)
<li> Михаел Берер (четвртфинале)
<li> Раџив Рам (прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Ченаја у тенису 2010.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно